Первый чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ был проведён в 1938 году в Ваксхольме (Швеция). Следующее мировое первенство из-за второй мировой войны прошло лишь через десять лет в Лондоне.

Советские спортсмены дебютировали на чемпионате в 1958 году в Праге. С первой попытки советские гребцы заняли первое место в общекомандном зачете, завоевав 5 золотых, 3 серебряные и 4 бронзовые медали. Самыми первыми советскими чемпионами мира стали: Геннадий Бухарин (две золотые медали на каноэ-одиночке), Елизавета Кислова (байдарка-одиночка), Александр Силаев и Степан Ощепков (на каноэ-двойке), Мария Шубина и Нина Грузинцева (байдарка-двойка). Всего советские гребцы с 1958 по 1991 годы завоевали на чемпионатах мира: 248 наград различного достоинства, из них 102 золотую медаль, 80 — серебряных и 66 — бронзовых.

Кроме подсчета медалей, завоеванных каждой страной, начиная с первого чемпионата мира (Ваксхольм, 1938 год) разыгрывается и кубок за общекомандную победу. Всем участникам финальных заездов начисляются очки по системе: 1-е место — 10 очков, второе — 8, третье — 7 и т. д. и по сумме набранных очков составляется мировой рейтинг команд на чемпионате мира. Сборная СССР, выступив в 20 чемпионатах мира, 16 раз побеждала в общекомандном зачёте.

Чемпионаты мира

Источник 
Плеханов Ю. А. Гребля на байдарках и каноэ / Сост. серии — Штейнбах В. Л. / М.: Олимпитя Пресс, 2005. — (Краткая энциклопедия спорта) ISBN 5-94299-031-X

Чемпионаты мира по гребле на байдарках и каноэ